Migdonia – antico regno della Mesopotamia
 Migdonia – antica regione della Macedonia Inferiore
 Migdonia – ex comune greco nella periferia della Macedonia Centrale
 Migdonia – città greca della prefettura di Salonicco
 Migdonia – antico nome della città di Perinto